Аллерхайлиген:
 Аллерхайлиген — один из трёх городских районов Шердинга (нем. Schärding) в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия (политический округ Шердинг).
 Аллерхайлиген (община Пёльс-Оберкурцхайм) — община в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь).
 Аллерхайлиген-бай-Вильдон — община (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Лайбниц).
 Аллерхайлиген-им-Мюлькрайс — община (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия (политический округ Перг).
 Аллерхайлиген-им-Мюрцталь — община (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Брукк-Мюрццушлаг).